Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

Armée de l'Union 

40th New York Infantry

Armée des États confédérés 

 40th Virginia  Infantry

France 
40e régiment d'artillerie
40e régiment d'infanterie
40e régiment d'infanterie territoriale
40e régiment de transmissions

Royaume de Prusse 
  de fusiliers « prince Charles-Antoine de Hohenzollern » (régiment de fusiliers hohenzollernois)

Homonymie d'unités militaires